Moquegua – miasto w Peru
 Moquegua – region Peru